

Patronyme 

 Georges Palante (1862–1925), philosophe et sociologue français ;
 Eric Palante (1963-2014), pilote belge de moto, mort lors du Rallye Dakar 2014.

Toponyme 

 Palante, commune française du département de la Haute-Saône
 lac Palante, lac du Canada.